

Cinema 
Il leone (The Lion) – film del 1962 diretto da Jack Cardiff
Il leone – episodio del film Le coppie del 1970 diretto da Vittorio De Sica

Letteratura 
Il leone (The Lion) – romanzo giallo del 2010 scritto da Nelson DeMille

Musica 
Il leone/Levati le scarpe – singolo del 1978 di Corrado, sigla di Domenica in

Pagine correlate 
Leone (disambigua)